Boule o bulé puede referirse a:

 Boule o Boulé, una de las instituciones del gobierno de las ciudades de la Antigua Grecia.
 Boule (cristal), un bloque de cristal producido artificialmente.
 Boule (comunidad), una comunidad de Costa de Marfil.
 Boule (pan), un pan francés.
 Marcellin Boule, paleontólogo francés.